Sleeper (engelsk for en person, der sover) kan henvise til:

 Engelsk udtryk for en Sovende spion
 The Sleeper (digt), et digt af Edgar Allan Poe
 Sleepers (film), en film fra 1996 film baseret på en roman af Lorenzo Carcaterra
 Sleeper, den engelske titel på Woody Allens film Mig og fremtiden fra 1973
 Sleeper (film fra 2005), en film fra 2005
 Sleeper (film fra 2012), en film fra 2012
 The Sleeper (film), en film fra 2012
 Sleeper (band), et Britpop band fra 1990'erne
 The Sleepers (San Francisco band), et punk/post-punk band aktive fra 1978 til 1981
 The Sleepers (Chicago band), et amerikansk rock band dannet i 2002
 Sleeper (Everyday Sunday album)
 Sleeper (Godstar album)
 Sleeper (Keith Jarrett album), et livealbum
 Sleeper (Tribe album)
 Sleeper (Ty Segall album)
 The Sleeper, et 2003 Blue Orchids album
 The Sleeper (The Leisure Society album)
 Sleepers (album), et soloalbum fra rapperen Big Pooh